Наталья Валерьевна Попова (род. 28 ноября 1976, Лотва, Могилёвская область) — белорусская шахматистка, международный мастер среди женщин (1999), международный арбитр (2017), тренер ФИДЕ (2018).

Выпускница Белорусского государственного педагогического университета.

Пятикратная чемпионка Белоруссии (1999, 2000, 2006, 2008 и 2009 гг.). Бронзовый призёр чемпионатов Белоруссии 2003, 2004 и 2005 гг.

В составе сборной Белоруссии участница пяти шахматных олимпиад (2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 гг.), командного чемпионата Европы 2001 г., Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду).

Представляла Белоруссию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личных чемпионатов Европы 2001 и 2009 гг.

Участница мужского чемпионата Белоруссии 2011 г.

Участница чемпионатов мира по блицу и рапиду 2014 г.

Член комиссии по судейству ФИДЕ.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. В. Поповой  в базе Chessgames
 Личная карточка Н. В. Поповой  на сайте 365Chess

Шахматисты Белоруссии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Могилёвской области
Международные мастера по шахматам
Выпускники Белорусского педагогического университета